Syrah puede referirse a:

 la transliteración convencional para el nombre de la ciudad iraní de Shiraz; o
 Syrah, una variedad de vid usada para la producción de vino, así como el vino monovarietal obtenido a partir de ella.